Cotinus,  cserszömörce növénynemzetség 
 Cotinus, ókori kelta nép
 Cotinus szájvíz
 Cotinus coggygria, sárga cserszömörce, cserszömörce, szumák, cserzőfa, szömörcefa, a Cotinus növénynemzetséghez tartozó faj
 Cotinusa, Sadala distincta, ugrópókfélék családjához tartozó póknemzetség és fajai